Cecéu é um cantora e compositora de música popular brasileira.

Discografia 
”Forró nº 1”

Cantores da Paraíba
Compositores da Paraíba